UPLA steht als Abkürzung für: 

 Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, chilenische Universität in Valparaíso
 Universidad Peruana Los Andes, peruanische Universität in Huancayo

UPLA